Таблиця держав відсортована за кількістю випущених автомобільною промисловістю автомобілів в тисячах одиниць, в порядку зменшення.

Список заснований на даних OICA.

Див. також 
 Автомобільна промисловість
 Автомобільна промисловість США
 Автомобільна промисловість Японії
 Автомобільна промисловість Росії
 Автомобільна промисловість Індії
 Автомобільна промисловість Китаю
 Список країн за кількістю автомобілів на 1000 осіб

Примітки 

авто
Автомобільна промисловість